Alexandr Rumjancev může být:

 Alexandr Rumjancev (ministr) (* 1945) – ruský ministr a vědec
 Alexandr Rumjancev (rychlobruslař) (* 1986) – ruský rychlobruslař
 Alexandr Rumjancev (vojevůdce) (kolem 1677–1749) – ruský vojevůdce a diplomat